Алексе́й Бори́сович Штурми́н (род. 11 октября 1947, Харьков, УССР, СССР) — заслуженный тренер России, основатель Центральной школы карате (сэнъэ), основатель первой Федерации карате СССР, член президиума Российского союза боевых искусств, Заслуженный тренер РФ. Чёрный пояс сэнъэ, 9-й дан карате. Кандидат технических наук.

В 2011 году награждён орденом Почёта.

Биография 
Родился в Харькове. В пятилетнем возрасте переехал с родителями в Москву. В подростковом возрасте увлекался боксом, занимался самбо у Анатолия Харлампиева, занимался пулевой стрельбой.

В 1968 году окончил Московский автодорожный институт по специальности «автоматизация производственных процессов».

В 1979 году Штурмин становится руководителем Центральной школы карате на базе Дворца тяжёлой атлетики «Труд», куда в качестве старшего тренера был приглашён Тадеуш Касьянов.

В 1980 году был олимпийским атташе Ирландии и Великобритании на московской Олимпиаде.

Ссылки 
 Биография на сайте «Настоящее карате»
 Дмитрий Тараторин. Легенда о воине
 Отсидеть за карате. Документальный фильм телеканала «Совершенно секретно», автор Олег Утицын, 2005 г.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Каратисты СССР
Штурмин, Алексей Борисович